Берёзко — фамилия. Известные носители:

 Берёзко, Георгий Сергеевич (1905—1982) — русский советский прозаик, сценарист кино и мультфильмов.
 Берёзко, Михаил Павлович (настоящая фамилия Фрайман, 1921—1992) — советский сценарист, драматург.
 Берёзко, Сергей Петрович (1906—?) — ректор Воронежского сельскохозяйственного института (1937—1939), Одесского и Пензенского индустриальных институтов (1943—1944).

См. также 
 Берёзка
 Берёзки